«Фьоренцуола» () — итальянский футбольный клуб из города Фьоренцуола-д’Арда, провинции Эмилия-Романья, выступающий в Серии D, четвёртом по силе дивизионе чемпионата Италии.

Домашние матчи проводит на стадионе «Комунале», вмещающим 4000 зрителей. Наивысшим достижением в истории клуба является победа над Интером в четвертьфинале Кубка Италии 1994 года.

Текущий состав

Известные игроки 

  Лука Тони
  Массимо Оддо
  Флавио Рома
  Стефано Пиоли
  Роберто Коломбо
  

Футбольные клубы Италии